Creüsa (Oudgrieks: , Kréousa) was de oudste dochter van koning Priamus van Troje en Hecuba, en dus een zuster van Hector, Paris, Deïphobus, Helenus, Troïlos, Cassandra en Polyxena. Ze was tevens de vrouw van Aeneas en de moeder van Ascanius.

Zij wordt in de Aeneïs (boek II) bezongen. Terwijl Aeneas samen met haar uit Troje vluchtte, raakte hij haar kwijt in de brandende straten toen de Grieken Troje innamen. Aeneas ging haar zoeken, maar vond slechts haar schim die hem vertelde dat hij niet moest treuren, dat hij de liefde voor hun zoon moest bewaren, dat hij lang over de zeeën zou moeten zwerven en uiteindelijk in het land Hesperia, d.i. Italië, een nieuw koninkrijk zou stichten.

Stamboom 

Personage in werk van Homerus
Aeneis